R1 (трамвай) — экспериментальный трамвайный вагон завода «Уралтрансмаш».
 Gee Bee R-1 Super Sportster — американский гоночный самолёт.
 R-1 - западное название первой советской баллистической ракеты дальнего действия Р-1 (ракета).